Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute à Shanghai du 15 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Nicole Pratt.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Chine
Sport en Chine en 2003
Tennis en septembre 2003
Compétition de tennis à Shanghai